Der Dom St. Nikolaus () zwischen dem Ciril-Metodov-Platz und dem Pogačar-Platz im Zentrum der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ist die Kathedralkirche des römisch-katholischen Erzbistums Ljubljana. Der barocke Dom ist dem Heiligen Nikolaus von Myra geweiht.

Geschichte 

Die erste Kirche an diesem Ort war ein romanischer Bau und wurde erstmals 1262 erwähnt. Nach einem Brand 1361 wurde sie im Stil der Gotik wiederaufgebaut. 1461 gründete sich die Diözese Ljubljana, womit die Kirche zur Kathedrale erhoben wurde. Dabei mutmaßten die Untersuchenden, dass es sich um Brandstiftung durch die Osmanen gehandelt habe.

Zwischen 1701 und 1706 entstand die Kirche in ihrer heutigen barocken Form nach Plänen des Architekten Andrea Pozzo und unter Leitung von Francesco Bombasi neu. Am 8. Mai 1707 erfolgte die Konsekration des Gotteshauses.

1996, anlässlich des Besuchs von Papst Johannes Paul II., wurden zwei massive Bronzetüren mit Reliefdarstellungen der slowenischen Geschichte und der Bischöfe von Ljubljana angebracht.

Ausstattung

Altare und Decke 

Francesco Robba gestaltete Mitte des 18. Jahrhunderts den linken Seitenaltar.

Bemerkenswert ist ein gut erhaltenes Deckenfresco, gemalt von Giuglio Quaglio.

Orgel 
Die Hauptorgel des Domes wurde 1911 durch Ivan Milavec als op. 26 erbaut und verfügt heute über folgende Disposition:

Koppeln:
I-II, III-I, III-II, P-I, P-II, P-III.
Sup II-I, Sup III-II, Sup I, Sup II, Sup III.
Sub II-I, Sub III-II.

Kombinationen: 
Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Tutti III, Tutti II, Tutti I., Streicherchor, Flötenchor, Zungenchor, freie Kombination.

Crescendowalze, automatisches Pedal.
Pneumatische Spiel- und Registertraktur.

Weblinks 

 Bildführer durch den Dom (Ein Weg durch das barocke Ljubljana – eine virtuelle Ausstellung sakraler Denkmäler, 2012 – in slowenischer Sprache, Autorin: Helena Seražin)

Einzelnachweise 

Barockbauwerk in Slowenien
Ljubljana
Kirchengebäude in Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Kirchengebäude im Erzbistum Ljubljana
Nikolaus
Ljubljana
Ljubljana
Altstadt (Ljubljana)